Ла-Перрієр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Ла-Перрієр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя